Восточная Финляндия () — одна из 6 губерний (ляни) Финляндии с 1998 года по 2009 год. Граничила с губерниями Оулу, Западная Финляндия и Южная Финляндия, а также с Россией. Административным центром был город Миккели.

С 1 января 2010 года все губернии были упразднены. Вместо этого были образованы агентства регионального управления. На смену губернии Восточная Финляндия пришло агентство регионального управления Восточной Финляндии.

Исторические провинции 

В 1997 году произошёл передел административных границ, в результате чего количество губерний в Финляндии уменьшилось с 12 до 6. Провинции Миккели, Куопио и Северная Карелия были объединены в губернию Восточная Финляндия.

Состав 
Восточная Финляндия включала три провинции:
 Северная Карелия (, )
 Северное Саво (, )
 Южное Саво (, )

Провинции включали 66 коммун.

Герб 

Герб Восточной Финляндии представляет собой два герба (Карелии и Саво), собранные воедино.

Примечания

Ссылки 
 Администрация Восточной Финляндии . Официальный сайт.
 Информация о городе Савонлинна на русском языке. Онлайн гид по городу и региону Савонлинна
 Pielis.ru — По Восточной Финляндии: Северная Карелия и город Йоэнсуу 

Губернии Финляндии